Été indien peut renvoyer à :

L'été indien (en anglais the Indian Summer), qui désigne aux États-Unis d'Amérique, en particulier dans le Centre et l'Est, la période de temps ensoleillé et radouci intervenant après les premières gelées de l’automne et juste avant l’hiver et où les couleurs de la végétation deviennent flamboyantes. En France, l'équivalent est traditionnellement l'été de la Saint-Martin.

Œuvres 
 L'Été indien, chanson de Joe Dassin.
 L'Été indien (Violets Are Blue...), film américain de Jack Fisk sorti en 1986.
 L'Été indien (Indian Summer), film américain de Mike Binder sorti en 1993.
 L'Été indien, film français d'Alain Raoust sorti en 2007.

Télévision 
 L'Été indien, un talk-show diffusé en France (sur France 2) et au Québec (sur TVA).
 L'Ėté indien, téléfilm réalisé par Jean Delannoy en 1980

Voir aussi 
 Un été indien, bande dessinée de Hugo Pratt et Milo Manara

Références 

Homonymie de titre